Ле́ви на джи́пі — україномовний YouTube-канал, що створює незалежний гумористичний контент. Спершу канал був російськомовним, але після повномасштабного вторгнення Росії на територію України резиденти каналу повністю перейшли на українську мову та займаються популяризацією українського гумору.

Станом на січень 2022 року на каналі налічується більше ніж 811 тисяч підписників та більше ніж 135 відео-шоу різних форматів.

Історія каналу 
YouTube-канал Леви на джипі заснували три українських коміки Андрій Лузан, Валентин Міхієнко та Микола Зирянов. Тематикою каналу є гумористичні шоу різних форматів. Гостями їхніх шоу є коміки, а також відомі українські актори, співаки, телеведучі, блогери.

З початку існування каналу практично всі відео були російськомовними, проте після повномасштабного вторгнення всі учасники каналу перейшли на українську повною мірою.

З настанням повномасштабного вторгнення Леви на джипі активно допомагають армії, створюють україномовний контент та нові проєкти. Коміки намагаються закривати потреби україномовної аудиторії на основному каналі й розробляють соціально важливі проєкти на майбутнє. У розробці в них є проєкти, які спрямовані на привернення уваги до українського підприємництва, контент-мейкінгу тощо.

Благодійний фонд LNJ 
Фонд LNJ функціонує вже пів року. За той час штат працівників виріс. Всю свою роботу працівники фонду систематизували та перейшли на електронну систему фіксації запитів. Створили сайт, знайшли інвестиції інших фондів у вигляді амуніції, автомобілів, швидких та інших потреб військових. Окрім цього, оптимізували систему обробки вхідної інформації.

Також фонд диференціював варіанти зборів. Раніше вони залежали від зборів під час трансляцій і прямих ефірів, але їх ставало менше. Зараз є можливість задонатити для фонду в «Монобанку». Окрім того, фонду допомагають коштами різні приватні компанії. Також резиденти каналу збирають гроші для фонду у своїх благодійних турах.

Резиденти каналу 
 Андрій Лузан — комік, режисер, шоуранер, засновник каналу Леви на джипі та благодійного фонду LNJ
 Валентин Міхієнко — комік, сценарист, резидент каналу Леви на джипі та засновник благодійного фонду LNJ
 Микола Зирянов — стендап-комік, сценарист, резидент каналу Леви на джипі та засновник благодійного фонду LNJ
 Роман Щербан — стендап-комік, резидент каналу Леви на джипі
 Даша Кубік

Посилання 
 Офіційний канал Левів на джипі
 Благодійний фонд LNJ
 Леви на джипі в Instagram

Примітки 
Андрій Лузан про гумор під час війни, важливість українського контенту та волонтерство (27 серпня 2022 року)

Квартал 95, Леви на Джипі, Дантес та стендап-коміки про війну та жарти
 (10 липня 2022)

Примітки 

Український гумористичний YouTube-канал
Україномовні відеоблогери
Українські гумористи
Гумористичні телепрограми України